Linhares puede referirse a: 

  Linhares (Carrazeda de Ansiães).
  Linhares (Celorico da Beira).
 Linhares (Paredes de Coura).
 Linhares (Espírito Santo), ciudad de Brasil.